Over ist der Name folgender Orte:
 Over (Seevetal), ein Ortsteil der Gemeinde Seevetal
 Over (Waldbreitbach), ein Dorf im Naturpark Rhein-Westerwald auf einem Höhenrücken des Wiedtals gelegen, Ortsteil der Gemeinde Waldbreitbach
 Over (Cambridgeshire), ein Ort in England
 Over (Cheshire), ein Ort in England
 Over (South Gloucestershire), ein Ort in England

Over ist der Familienname folgender Personen:
  Eric Over (1933–2012), englischer Fußballspieler
  Frederik Over (* 1967), deutscher Politiker
  Fritz Over (1923–1997), Maler
  Fritz Hecker-Over (1903–nach 1960), deutscher Fabrikant
  Roswitha Over (* 1963), Tänzerin 
  Wilhelm Over (1896–1969?), Bauer, Bergmann und Politiker

Over steht außerdem für:
 Over (Cricket), eine Serie von sechs Würfen in der Sportart Cricket
 Over (Album), Studioalbum von Peter Hammill

Siehe auch:
 Ower